Vignoux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vignoux-sous-les-Aix, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Vignoux-sur-Barangeon, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,